UFL est un acronyme pouvant désigner :

 l’Union Féministe Libre, une association de lutte contre les violences basées sur le genre et la sexualité au Maroc créée en 2016 ;
 l’Unité Fourragère Lait, la quantité d'énergie nette absorbable pendant la lactation ou l'entretien d’un ruminant ;
 l’United Football League, une ancienne ligue de football américain basée aux États-Unis, active de 2007 à 2012 ;
 l’Université de Floride, une université américaine fondée en 1853 ;
 UFL, un jeu vidéo.

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Code